Етнополитическа общност е обобщено понятие в етнографията обозначаващо случай, при който различни народи са обединени в единна държавност, поради което настъпват процеси на взаимодействие между културите им, например народите в държавата на Александър Македонски, Римската империя, Османската империя, СССР, САЩ и тн.

Етнография
Антропология